Vernay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vernay, Rhône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Vernay, Fribourg, tidigare kommun,